Frente de Esquerda (França) — aliança política francesa formada em 2008
 Campanha presidencial de Heloísa Helena em 2006 — suportada pela coalização de partidos intitulada "Frente de Esquerda"
 Frente da Esquerda Anticapitalista Grega — coligação de organizações de esquerda radical na Grécia
 Frente da Esquerda Revolucionária — antigo partido político português de índole comunista

Desambiguações de política